I18, I-18 ou I/18 peut faire référence à :
 I-18, un sous-marin japonais de type C ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale dans la Marine impériale japonaise ;
 Route slovaque I/18 reliant la frontière tchèque à Michalovce.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres